Palca bezeichnet folgende geographischen Orte und Verwaltungseinheiten:

in Bolivien:
 Palca Data – Ortschaft im Departamento Chuquisaca
 Palca Grande – Ortschaft im Departamento Chuquisaca
 Palca (Tiraque) – Ortschaft im Municipio Tiraque im Departamento Cochabamba
 Palca (La Paz) – Ortschaft im Departamento La Paz
 Palca (Sacaba) - Ortschaft aus Palca Chica und Palca Grande im Municipio Sacaba, Departamento Cochabamba
 Municipio Palca – Landkreis im Departamento La Paz
 Thola Palca – Ortschaft im Departamento Oruro
 Ari Palca – Ortschaft im Departamento Potosí
 Kanton Bonete Palca – Kanton im Departamento Potosí

in Peru:
 Distrikt Palca (Huancavelica), in der Provinz Huancavelica, Region Huancavelica
 Distrikt Palca (Lampa), in der Provinz Lampa, Region Puno
 Distrikt Palca (Tacna), in der Provinz Tacna, Region Tacna
 Distrikt Palca (Tarma), in der Provinz Tarma, Region Junín
 der Name mehrerer Ortschaften und Verwaltungssitze obiger Distrikte